Королиха — название населённых пунктов:

Россия 
 Королиха — деревня в Плесецком районе Архангельской области.
 Королиха — деревня в Бабушкинском районе Вологодской области.
 Королиха — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Королиха — деревня в Дедовичском районе Псковской области.